Stade Sportif Sfaxien (árabe : الملعب الرياضي الصفاقسي) (SSS, às vezes chamado de "3S") é um clube de futebol tunisino da cidade de Sfax.

História 
O clube foi fundado em 1960.

Estatística
Participou da Ligue Professionnelle 1 da Tunísia por 7 temporadas. 

O sistema de pontos das temporada é de 3 pontos por vitória, 2 pontos por empate e 1 ponto por derrota.

Ligações externas
 Les Requins du Nord

Clubes de futebol da Tunísia
Clubes de futebol fundados em 1960